Niemcy:
 Isernhagen – gmina samodzielna (niem. EInheitsgemeinde) w lraju związkowym Dolna Saksonia, w Regionie Hanower
 Isernhagen-Süd – dzielnica Hanoweru

Osoby:
 Gustav Isernhagen – niemiecki polityk